

Тайрон — місто, штат Джорджія
 Тайрон — місто, штат Нью-Йорк
 Тайрон — місто, штат Оклахома
 Тайрон — місто, штат Пенсільванія
 Тайрон Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Тайрон Тауншип — селище в окрузі Блер, штат Пенсильванія
 Тайрон Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Тайрон — переписна місцевість, штат Нью-Мексико